

Стейпелс — місто, штат Міннесота
 Стейпелс — місто, штат Техас